Ранчо ел Којоте има више значења:

 Ранчо ел Којоте (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Којоте (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Којоте, Ел Којоте де Алкала (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Којоте, Дон Мелесио (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Којоте (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Којоте, Ла Карера дел Којоте (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Којоте (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Којоте (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо ел Којоте (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо ел Којоте, Рефухио Гарсија (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику